De SG Reigersbos was een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Amsterdam. In verband met het niet meer aanbieden van vmbo-onderwijs ging de school per 1 augustus 2018 verder onder de naam Ir. Lely Lyceum.

Geschiedenis 
Met de naamswijziging heeft Scholengemeenschap Reigersbos haar oorspronkelijke naam weer terug. De school is namelijk ontstaan uit de Breitner mavo en de in 1865 opgerichte Eerste HBS (na 1957 Ir. Lely Lyceum genoemd) en is meer dan honderd jaar gevestigd geweest aan de Keizersgracht 177 (huidige hoofdkantoor van Amnesty International) in het centrum van Amsterdam en is daarmee een van de oudste scholen in Nederland. In 1980 verhuisde de school naar Amsterdam-Zuidoost en kreeg de naam Scholengemeenschap Reigersbos.

De school was genoemd naar de wijk waarin ze is gevestigd. In 2018 is gekozen voor herinvoering van de naam Ir. Lely Lyceum, naar ingenieur Cornelis Lely.

Afbouw vmbo 
Voor het schooljaar 2018/2019 konden leerlingen met een vmbo-kader advies zich nog aanmelden op SGR. De jaren daarna is dit niet meer mogelijk, de afdeling wordt afgebouwd. Aangemelde leerlingen kunnen hun vmbo-kader opleiding het /Ir. Lely Lyceum afmaken. Op SGR werd alleen het profiel economie en ondernemen aangeboden, dat is een van de redenen geweest om vmbo-kader af te bouwen. Op de andere twee middelbare scholen in Amsterdam-Zuidoost, het Bindelmeer College en de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer, wordt vmbo-kader leerlingen een breder profiel aangeboden.

Bekende oud-leerlingen 
Murat Isik, schrijver
Tur-G, rapper
Défano Holwijn, youtuber

School in Amsterdam
Tweetalig onderwijs
Bouwwerk in Amsterdam-Zuidoost
School in het voortgezet onderwijs in Nederland